Der Begriff Rhythmische Gymnastik bezeichnet

 einen Bestandteil der Rhythmischen Erziehung
 die Sportart Rhythmische Sportgymnastik